

Гейті — місто, штат Міссурі
 Гейті — місто, штат Південна Дакота